

Aziende 
 Citadel LLC – società multinazionale americana di hedge fund e servizi finanziari
 Citadel Securities – famosa controllata di Citadel LLC

Cinema 
 Citadel – film del 2006 diretto da Atom Egoyan
 Citadel – film del 2012 diretto da Ciaran Foy

Musica 
 Citadel – traccia dell'album Their Satanic Majesties Request dei The Rolling Stones del 1967
 Citadel – album degli Starcastle del 1977
 Citadel – album di Muslimgauze del 1994
 Citadel – album dei Ne Obliviscaris del 2014

Videogiochi 
 Citadel – videogioco del 1985 per BBC Micro
 Citadel – videogioco del 1989 pubblicato dalla Electric Dreams per Commodore 64
 Citadel – videogioco del 1995 per Commodore Amiga

Pagine correlate 
 The Citadel